Ola Vigen Hattestad – ex fondista norvegese
 Trine Hattestad – ex giavellottista norvegese
 Stine Lise Hattestad – ex sciatrice freestyle norvegese